Волворт има више значења:
 Округ Волворт (Јужна Дакота)
 Округ Волворт (Висконсин)
 Волворт (Висконсин)